Montreuil è il nome di diversi comuni francesi:
 Montreuil – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Montreuil – comune nel dipartimento della Vandea
 Montreuil – comune nel dipartimento della Senna-Saint-Denis
 Montreuil-au-Houlme – comune situato nel dipartimento dell'Orne
 Montreuil-aux-Lions – comune situato nel dipartimento dell'Aisne
 Montreuil-Bellay – comune situato nel dipartimento del Maine e Loira
 Montreuil-Bonnin – comune nel dipartimento della Vienne
 Montreuil-des-Landes – comune situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Montreuil-en-Auge – comune situato nel dipartimento del Calvados
 Montreuil-en-Caux – comune situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Montreuil-en-Touraine – comune situato nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Montreuil-Juigné – comune situato nel dipartimento del Maine e Loira
 Montreuil-l'Argillé – comune nel dipartimento dell'Eure
 Montreuil-la-Cambe – comune situato nel dipartimento dell'Orne
 Montreuil-le-Chétif – comune situato nel dipartimento della Sarthe
 Montreuil-le-Gast – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Montreuil-le-Henri – comune situato nel dipartimento della Sarthe
 Montreuil-Poulay – comune situato nel dipartimento della Mayenne
 Montreuil-sous-Pérouse – comune situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Montreuil-sur-Barse – comune situato nel dipartimento dell'Aube
 Montreuil-sur-Blaise – comune situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Montreuil-sur-Brêche – comune situato nel dipartimento dell'Oise
 Montreuil-sur-Epte – comune situato nel dipartimento della Val-d'Oise
 Montreuil-sur-Ille – comune situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Montreuil-sur-Loir – comune situato nel dipartimento del Maine e Loira
 Montreuil-sur-Lozon – comune situato nel dipartimento della Manica
 Montreuil-sur-Maine – comune situato nel dipartimento del Maine e Loira
 Montreuil-sur-Mer –  comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Montreuil-sur-Thérain – comune situato nel dipartimento dell'Oise
 Montreuil-sur-Thonnance – comune situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Vaux-Montreuil – comune situato nel dipartimento delle Ardenne